Andy Townsend
John Kirk Townsend
Pete Townshend
Townsend Bell
Devin Townsend
Peter Townsend
Stuart Townsend
Sue Townsend
John Sealy Townsend
William Townsend Aiton
Charles Haskins Townsend
William Cameron Townsend

Localidades

Townsend (Delaware)
Townsend (Montana)
Townsend (Tennessee)
Ou ainda:
Port Townsend

Outros
7781 Townsend
Avalanche de Townsend
Monte Townsend

Desambiguação
Desambiguações de topônimos